Die Badminton-Nationalliga A der Saison 2021/22 als höchste Spielklasse im Badminton in der Schweiz zur Ermittlung des nationalen Mannschaftsmeisters bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder gegen jeden und anschliessenden Play-off-Spielen. Meister wurde der BC Uzwil.

Vorrunde

Halbfinal 
 BC Uzwil – BC Yverdon-les-Bains: 4:4, 5:0
 Union Tafers-Fribourg – BC Zürich: 6:2, 3:3

Final 
 BC Uzwil – Union Tafers-Fribourg: 4:4, 5:3

Weblinks 
 Swiss Leagues 2021–22. Website von Swiss Badminton

Nationalliga 2022
Nationalliga A 2021/22
Nationalliga A 2021/22